Sativasur kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sativasur (ort), Boyacá, 
 Sativasur (kommun), Boyacá,